Palma é um distrito do município de Santa Maria. Localiza-se na região leste da cidade.

História 
A primeira sede administrativa do distrito funcionou, provisoriamente, junto ao Salão comunitário de Nossa Senhora da Saúde na unidade residencial Faxinal da Palma, que está situada na porção oeste do bairro Palma. Em 2003 foi inaugurada a subprefeitura de Palma no coração do distrito, localizada na unidade residencial Vila Palma, no bairro Palma, como planejamento territorial estratégico para seu futuro desenvolvimento .

Geografia 
As características atuais do clima, como precipitações bem distribuídas ao longo do ano, determina redes de drenagem perene. Aparecem como rios principais o Rio Arroio Grande e o Rio Vacacaí-Mirim possuindo como afluentes o Arroio Tafona e o Arroio Araricá, este último também denominado de Arroio Porteira. "Araricá" é um vocábulo de origem tupi, significando "mata do rio das araras", através da junção dos termos a'rara (arara),  'y  (água, rio) e ka'a (mata).

Subprefeitos 
Foram subprefeitos do distrito santa-mariense da Palma:
 Renato Nicoloso.
 Domingo Balconi.
 Luciano Zanini Guerra: de 2001 a 2009 durante o mandato de Valdeci Oliveira no mesmo período;
 Walter Luiz Filipetto Righi: Funcionário da Prefeitura. Provisório até decisão por consulta popular onde a população dos distritos, exceto a Sede que não é "subprefeiturada", decidiu que o prefeito deve indicar o subprefeito e não a população como ocorreu durante o mandato de Valdeci Oliveira. Menos da metade da população compareceu às urnas; O então prefeito, Cezar Schirmer, se mostrou contra a população indicar o subprefeito. No distrito da Palma a população que compareceu às urnas decidiu pela população indicar o subprefeito, contudo os distritos "subprefeiturados" em geral decidiram que o prefeito deveria indicar o subprefeito, e como todos os distritos têm a mesma política, prevaleceu esta última.
 Reni Weber: Nominado durante o governo Cezar Schirmer;
 Paulo Schuster: O Governo Jorge Pozzobom determinou que seriam apenas 3 subprefeitos em Santa Maria, onde o mesmo subprefeito da Palma seria também de Arroio do Só e Arroio Grande, e seria o Subprefeito da Região Leste. Paulo Schuster assumiu interinamente até que um fosse nomeado alguém para esta região, uma vez que Schuster é Superintendente do Interior.
 Antonio Poerscke: Subprefeito da Palma e também Arroio do Só e Arroio Grande, indicado pelo governo Jorge Pozzobom.
 Paulo Dalla Pozza: Atual subprefeito, ainda no governo Jorge Pozzobom, na Palma e nos Arroios do Só e Grande.

Conselho distrital 
O conselho distrital é um conjunto de pessoas de várias comunidades do distrito que tem por função auxiliar a administração municipal, seja ela a Prefeitura ou Câmara de Vereadores na discussão de questões pertinentes ao distrito.

Aos conselheiros distritais são designadas as funções, segundo a Prefeitura Municipal de Santa Maria, de:
 Definir propostas referentes ao distrito e apresentá-las ao poder público municipal;
 Decidir sobre matérias referentes aos diversos setores da administração municipal, dentro dos limites do distrito;
 Definir e priorizar as atividades a serem desenvolvidas pelo Poder Público no âmbito do distrito;
 Analisar e avaliar anualmente a atuação do subprefeito e, se necessário, sugerir à administração municipal, por meio de Resolução Regimental, sua substituição;
 Coordenar a elaboração de um plano de desenvolvimento para o distrito.

Os conselheiros distritais devem ter o intuito de elaborar um projeto de desenvolvimento e de estruturação urbana e territorial para o distrito e não apenas levar os problemas corriqueiros do dia-a-dia.

Ver também 
 Santa Maria (Rio Grande do Sul);
 Subdivisões de Santa Maria
 Bairro Palma;
 Comunidade Arnesto Penna Carneiro;
 Escola Major Tancredo Penna de Moraes;
 Rádio Trans Mundial;

Ligações externas 
 
 
 Lei 4498 de 2001
 Carvalho, Viviani Saldanha de. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SÓCIO-ECONÔMICA E APLICAÇÃO DO MODELO CENTRO-PERIFERIA EM PALMA 8º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS. Trabalho de Graduação B, UFSM, Santa Maria, RS, Brasil.

Distritos de Santa Maria (Rio Grande do Sul)